Појам Адела од Француске може да се односи на:
 Адела од Француске, грофица Невера
 Адела од Француске, грофица Фландрије